Копаневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Копаневка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Копаневка — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.